Pekka Salminen peut nommer :

 Pekka Salminen (1937-), architecte finlandais
 Pekka Salminen (1963-), entraîneur de basket-ball finlandais
 Pekka Salminen (1981-), sauteur à ski finlandais